Drogowe zabezpieczenie - ogół przedsięwzięć mających na celu odbudowę dróg i obiektów drogowych, regulację ruchu oraz wykonywanie niezbędnych czynności dla utrzymania ciągłości ruchu transportu. Prace te wykonują wojska inżynieryjne oraz wojska drogowe.

Wojska drogowe
Wojska inżynieryjne